Kohlstedt peut faire référence à : 
  (1943-), géophysicien américain.
 Martin Kohlstedt (né en 1988), compositeur, pianiste et producteur de musique allemand.
 Sally Gregory Kohlstedt (née en 1943), historienne des sciences américaine.